SOS: 
 SOS (СОС) — международный сигнал бедствия в радиотелеграфной (с использованием азбуки Морзе) связи.

Игры 
 «SOS» (аркадная игра) — выпущена в 1981 году фирмой Nam.
 «SOS» (видеоигра) — выпущена в 1994 году для приставки Super Nintendo фирмой Human Entertainment.
 sOs (Ким Ю Джин, род. 1993) — корейский киберспортсмен, играющий в StarCraft II.

Музыка

Музыканты и студии звукозаписи 
 «S.O.S.» — российская музыкальная группа. Образовалась в 2004 году. 
 «SOS Records» — студия звукозаписи, работающая с панк-рок-исполнителями, такими, как The Varukers и The Adicts.
 «Swing Out Sister» — британская поп-группа.
 «The SOS Band» — американская группа, играющая в стиле R&B. Наиболее известные композиции: «Take Your Time (Do It Right)» и «Just Be Good to Me».

Музыкальные альбомы 
 «S.O.S.» — альбом Морганы Лефэй.
 «S.O.S.» — альбом группы «Земляне».
 «SOS» — второй студийный альбом американской соул-певицы SZA.
 «Songs of Silence» — альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica.
 SOS матросу — десятый студийный альбом российской рок-группы «Мумий Тролль».

Песни 

 «S.O.S. (Anything But Love)» — изданный в 2007 году сингл группы Apocalyptica (при участии Кристины Скаббия и Матса Левена).
 «S.O.S. (Too Bad)» — песня из альбома группы Aerosmith, изданного в 1974 году под названием «Get Your Wings».
 «S.O.S.» — в исполнении Good Charlotte.
 «S.O.S.» — песня английского поп-дуэта Go West.
 «S.O.S.» — песня Dos Gringos.
 «S.O.S.» — песня Эрла Грэйхаунда.
 «S.O.S.» — популярная песня группы La Bouche.
 «SOS» — сингл группы ABBA, изданный в 1975 году.
 «SOS» — сингл 2006 года, исполненный певицей Рианной.
 «SOS» — песня Jonas Brothers с их альбома 2007 года, названного в честь группы.
 «S.O.S.» — песня немецкой группы Subway to Sally.
 «SOS» — песня группы Сплин.
 «S. O. S» – песня французской исполнительницы Indila.
 «SOS» — первый посмертный сингл шведского диджея Авичи с участием Алоэ Блэк.

Операционные системы 
 SOS — операционная система для IBM 704 and 709.
 Apple SOS — операционная система для Apple III.
 S-OS — простая операционная система, предназначенная в основном для микрокомпьютеров Z80.

Другое 
 SOS — код ISO сомалийского шиллинга.
 SOS: Спасите наши души — российский фильм 2005 года режиссёра Андрея И (он же А. Ф. Хорошев).
 SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется! — российская комедия 2015 года, режиссёр Арман Геворгян.
 SOS-система — защитная система, включающаяся в клетке в ответ на повреждения ДНК.
 «Auto-S.O.S» — американская программа телеканала Discovery

См. также 
Спасите наши души